Baisa bezeichnet
 eine Münzeinheit im Oman, siehe Omanischer Rial
 ein Dorf in Rumänien, siehe Baisa (Botoșani)